È stata la 1ª edizione del torneo.

Il singolare del torneo di tennis Open Barletta 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Costa che ha battuto in finale Davide Sanguinetti 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Andrea Gaudenzi (quarti di finale)
 Galo Blanco (primo turno)
 Carlos Costa (campione)
 Marcos Górriz (secondo turno)

  Emilio Benfele Álvarez (quarti di finale)
  Jordi Burillo (secondo turno)
  Orlin Stanojčev (primo turno)
  Nuno Marques (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Barletta 1997